Pojem „Slovenské dráhy“ či „slovenské dráhy“ je nejednoznačný a může mít více významů:

 obecné označení pro železniční dopravu na Slovensku, nebo jednu ze státem vlastněných železničních společností na Slovensku:
 Železnice Slovenskej republiky – vlastník a provozovatel dráhy
 Železničná spoločnosť Slovensko – provozovatel drážní dopravy (osobní)
 Železničná spoločnosť Cargo Slovakia – provozovatel drážní dopravy (nákladní)